Нижче наведено список 419 муніципалітетів департаменту Ен.

Ен

Ен